Малаба (Малава, ) — пограничная река в Восточной Африке. По реке проходит участок государственной границы Кении и Уганды. Берёт начало на южном склоне горы Элгон. В верхнем течении называется Луакака. Течёт на юго-запад. Течёт через город Малаба, разделённый государственной границей, восточнее Тороро. Принимает левый приток Маликиси (Malikisi). Теряется в заболоченной территории, не доходя до озера Кьога (бассейн Белого Нила).

В городе Малаба находится пункт пропуска через государственную границу на пути Найроби — Кампала, один из двух основных пунктов пропуска через государственную границу между Угандой и Кенией, наряду с Бусиа. В городе Малаба реку пересекает старая Угандийская железная дорога метровой колеи и автомобильная дорога, частью которой является  (A104). На смену Угандийской железной дороге построена  европейской колеи и строится .

Примечания 

Реки Кении
Реки Уганды
Бассейн Белого Нила
Пограничные реки